Бозарал:
 Бозарал (котловина) — котловина в междуречье Ишима и Иртыша, в 40 км к северо-востоку от озера Шагалалытениз, на высоте 128 м над уровнем моря.
 Бозарал (озеро, Григорьевский сельский округ) — озеро в Григорьевском сельском округе Аккайынского района Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Бозарал (озеро, Аралагашский сельский округ) — озеро в Аралагашском сельском округе Аккайынского района Северо-Казахстанской области Казахстана.